Insights-X je mezinárodní odborný veletrh pro branži papíru, psacích, kancelářských a školních potřeb. Veletrh byl založen v roce 2015 a koná se v Norimberku. 

Příští ročník veletrhu Insights-X se bude konat 5. - 8. října 2017.

Historie veletrhu  
Premiérového ročníku 2015 se zúčastnilo 4 365 odborných návštěvníků z 82 zemí. Na ploše 16 000 m 2 prezentovalo svůj sortiment 188 vystavovatelů z 34 zemí, mimo jiné 4 firmy z České republiky.

Náplň veletrhu 
Primárně je veletrh zaměřen na výrobce a dodavatele produktů pro školy, kanceláře a hobby. Veletrh je doplněn programem, který se odehrává v Insights Aréně. Cílem veletrhu je nejen představení výrobků, ale i výměna profesionálních i osobních zkušeností z branže, což má poskytnout účastníkům dobrý přehled o současném vývoji na trhu.

Externí odkazy 
 Oficiální stránky veletrhu
 Oficiální zastoupení veletrhu pro ČR. Česko německá obchodní a průmyslová komora.

Veletrhy v Norimberku
Školství v Německu
Vzniklo 2015